Pabst, kan syfta på,

 G. Pabst, konstnär verksam i Sverige.
 Georg Wilhelm Pabst, österrikisk filmregissör. 
 Guido Frederico João Pabst, brasiliansk botaniker.
 Heinrich Wilhelm von Pabst, tysk agronom.